Nargis bezeichnet:
 Nargis, indische Filmschauspielerin (1929–1981)
 Nargis Dutt Award, nationaler indischer Filmpreis
 Zyklon Nargis, tropischer Wirbelsturm 2008
 Nargis (Loiret), französische Gemeinde im Département Loiret